505 Games Ltd. — издательство компьютерных игр, основанное в 2006 году в Италии; является дочерней компанией Digital Bros. SpA. Публикует игры для ведущих платформ наряду с консольными и карманными системами от Sony, Nintendo и Microsoft, а также для мобильных устройств и социальных сетей. Штаб-квартира 505 Games находится в городе Милан, Италия. Компания также поддерживает подразделения в Милтон Кейнсе, Соединённое Королевство; Лос-Анджелес, США; Лион, Франция; Мюнхен, Германия; Мадрид, Испания и сеть других партнёров.

Компания перешла от итальянского дистрибутора игр к глобальному издателю игр, предлагая широкий выбор для игроков всех возрастов и уровней. В марте 2015 года Digital Bros через дочернюю компанию 505 Games приобрела 2,67 % акций шведского разработчика игр Starbreeze Studios.

С момента своего основания в 2006 году компания опубликовала несколько основных игр, включая Sniper Elite III, Payday 2, Assetto Corsa, Brothers: A Tale of Two Sons, Terraria, How to Survive, Defense Grid 2, Deep Black, Rocket League, ABZU, ADR1FT и Virginia. Компании получила успех после игр Cooking Mama и Zumba Fitness.

В апреле 2015 года издательство 505 Games было удостоено звания «Лучшая инди-игра» на церемонии MCV Awards.

История 
В апреле 2012 года 505 Games приняли на себя обязанности по публикации изданий THQ для игры Adidas MiCoach после судебного процесса между THQ и Adidas. В апреле 2013 года они приобрели лицензию серии игр Drawn To Life. Покупка включает права на франшизу в целом. В апреле 2014 года 505 Games объявили о подписании издательского соглашения с компанией Three One Zero Адама Орта насчёт игры Adrift. Игра описывается как опыт от первого лица, где игрок контролирует космонавта, исследующего обломки разрушенной станции в космическом пространстве. В январе 2015 года 505 Games подтвердили приобретение прав интеллектуальной собственности (IP) на многократно награждённую премией «Игра года 2013» Brothers: A Tale of Two Sons от Starbreeze Studios. В апреле 2015 года 505 Games объявили о подписании издательского соглашения со шведским разработчиком игр Starbreeze для игры Overkill’s The Walking Dead, выпуск был намечен на 2016 году. Месяц спустя 505 Games объявили о заключении издательского соглашения с разработчиком игр Overkill Software для игры Payday 2 Crimewave Edition. В августе 2016 года 505 Games объявили, что будут издавать Virginia от Variable State.

В январе 2016 года 505 Games объявили о том, что они переключат своё внимание с издательство игр других разработчиков на разработку своих собственных.

В октябре 2016 года 505 Games объявили через Koji Igarashi, что будут издавать Bloodstained: Ritual of the Night от Inti Creates.

В мае 2017 года стало известно, что Remedy и 505 Games заключили контракт и будут вместе работать над игрой Control, имевшей рабочее название Project 7. 505 Games выступит издателем и вложит в разработку почти 8,5 миллионов долларов.

Список игр

Разработанные

Изданные

505 GameStreet

505 Games

Примечания

Ссылки 
 

Компании Милана
Производители компьютерных игр по алфавиту